Крестовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Крестовское сельское поселение — входит в Далматовский район

Тульская область 
 Крестовское сельское поселение — входит в Куркинский район
 Крестовское сельское поселение — входит в Чернский район